Mark IV (tank), een tank van Brits fabricaat
 21" Mark IV, een torpedo van Brits fabricaat